Aldo Caponi (1939-), chanteur et acteur italien.
 Jacopo Caponi (1832-1909), journaliste et écrivain italien.
Patronyme italien